Der Begriff Burgruine Gudenberg steht für

 die Burgruine Gudenberg auf dem Großen Gudenberg bei Zierenberg, Hessen
 die Burgruine Gudenberg auf dem Kleinen Gudenberg bei Zierenberg, Hessen